Karak kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Qīr Moāv, ort, Ma'an, 
 Karak (guvernement), 
 Karak City, guvernementshuvudort,

Pakistan 

 Karak, stad, Nordvästra gränsprovinsen, 
 Karak (distrikt), distrikt, Nordvästra gränsprovinsen, 

Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Pakistanförgreningar